Каминское — название населенных пунктов в России:

Россия 
 Каминское — село в Куртамышском районе Курганской области.

Украина 

 Каминское — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Каминское — село в Середино-Будском районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.

См. также 

 Каминский